Ната́лья Влади́мировна Ма́лышева (12 декабря 1921, Феодосия — 4 февраля 2012) — участница Великой Отечественной войны, советский конструктор ракетных двигателей, позже — монахиня Адриана.

Биография 
Н. В. Малышева родилась в Крыму, в семье земского врача. С детства занималась плаванием и гимнастикой, бегала на лыжах, стреляла. Окончила курсы медсестёр, сдала нормы ГТО. После школы Н. Малышева поступила в Московский авиационный институт.

В 1941 году пошла на фронт. Служила в дивизионной разведке на Волоколамском направлении. В июне 1942 года была направлена на 3-месячные курсы в школе разведчиков в Гиреево. После них служила уже в армейской разведке 16-й армии (2 формирования), которой командовал К. К. Рокоссовский. После полутора лет пребывания на передовой была ранена в бою, после госпиталя переведена на службу в штаб миномётной бригады, в составе которой участвовала в Сталинградской битве. С 1943 по 1945 годы служила в отделе снабжения горючим штаба 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов.

Войну закончила лейтенантом административной службы.

После Победы до 1949 года служила на территории Польши, в Верхней Силезии. В 1949 перебросили в Потсдам, дослужилась до звания капитана.

После ухода из армии вернулась в МАИ сразу на третий курс, окончила его и стала работать по распределению конструктором ракетных двигателей в НИИ-88 в Подлипках (ныне Королёв). Наталья Владимировна проработала в этой сфере 35 лет. Инженер-конструктор Малышева участвовала в создании двигателей для маневрирования и торможения на орбите первых баллистических ракет и космических кораблей, в том числе и для гагаринского «Востока». Она была единственной женщиной в государственной комиссии по испытанию ракетных комплексов. Н. В. Малышева участвовала в создании двигателей для ракеты зенитно-ракетного комплекса С-75 Петра Грушина. За этот двигатель её наградили орденом. Присвоено воинское звание майор.

На пенсии помогала обустраивать подворье Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря в Москве и осталась здесь служить простой монахиней, приняв постриг под именем Адриана. Матушка Адриана стала лауреатом международной премии «За веру и верность», учреждённой Фондом Андрея Первозванного.

Награды 
Награждена следующими медалями и орденами:
 Орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (30.06.1945)
 два ордена «Знак Почёта»
 Медаль «За боевые заслуги» (29.04.1945)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Ряд других медалей
Лауреат Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность».

Память 
 Картина «Наталья Владимировна Малышева (1921—2012 гг.). Разведчица ВОВ, с 2000 года — монахиня Адриана, насельница Пюхтицкого подворья» (худ. А. Шилов, 2008).

Примечания

Литература 
 Монахиня Андриана (Малышева): «Война пробудила и высветила в людях замечательные качества». // Военно-исторический журнал. — 2014. — № 3. — 4-я стр. цв.вкл.

Ссылки 
 Сайт памяти монахини Адрианы (Наталии Владимировны)Малышевой
 Малышева Наталья Владимировна
 Видео

Выпускники Московского авиационного института
Разведчицы Великой Отечественной войны
Майоры (СССР)
Конструкторы ракетно-космических систем
Монахини Русской православной церкви